Miodrag Živković peut désigner :
 Miodrag Živković, un homme politique monténégrin ;
 Miodrag Živković, un sculpteur serbe.